Дмитрий Яремчук:
 Яремчук, Дмитрий Назарович (род. 1976) — украинский певец.
 Яремчук, Дмитрий Онуфриевич (1914—1955) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.